Das Herreneinzel der Australian Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Roger Federer, der das Turnier zuvor zweimal in Folge gewonnen hatte. Das Turnier gewann zum siebten Mal Novak Đoković, der damit seinen fünfzehnten Grand-Slam-Turniersieg erreichte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 8. bis 11. Januar 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw
 

Herreneinzel
2019